ТПЗ — многозначная аббревиатура:
 ТПЗ — теоретико-практическое задание
 ТПЗ — технический представитель заказчика
 ТПЗ — Тульский патронный завод
 ТПЗ — Томский приборный завод
 ТПЗ — топливно-заправочный пункт
 ТПЗ — трубопрофильный завод
 ТПЗ — трубопрокатный завод
 ТПЗ — торгово-промышленная зона
 ТПЗ — территориально-производственная зона
 ТПЗ — Торжокский пеллетный завод
 ТПЗ — тыловая походная застава

См. также 
 ТПЗЧ — типовой перечень запасных частей
  — аббревиатура латиницей